Соревнование по футболу с пятью спортсменами в команде на летних Паралимпийских играх 2012 прошли с 31 августа по 8 сентября 2012 года на стадионе для игры в хоккей на траве. В этом виде спорта был разыгран только один комплект медалей.

Формат соревнований 
В игре участвуют слепые спортсмены, только вратарь способен видеть. Игровой мяч при ударе издаёт звук, на который ориентируются игроки. Соответственно, зрители должны вести себя достаточно тихо, чтобы не мешать игре.

8 команд, по 4 в каждой группе играют один раз друг с другом. После отборочного группового этапа проводится два полуфинала. Проигравшие в полуфиналах команды разыграют бронзовую медаль между собой, а две лучшие команды встречаются в финале.

Результаты соревнований

Календарь игр и результаты

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Матч за бронзу

Финал

См. также 
 Календарь и результаты на официальном сайте Игр 

Соревнования на летних Паралимпийских играх 2012
Футбол для незрячих на летних Паралимпийских играх